Place Parmentier (Ivry-sur-Seine)
 Place Parmentier (Saint-Denis)